McGarvey peut désigner :
 Frank McGarvey (1956-2023), footballeur écossais ;
 Seamus McGarvey (1967-), directeur de la photographie irlandais.

Autres 
 (6819) McGarvey, astéroïde découvert en 1953.